Jamagne (Philippeville), een deelgemeente van de Belgische gemeente Philippeville
 Jamagne (rivier), een rivier in het Franse departement Vosges